La batalla de Avdíivka es un enfrentamiento militar en curso entre las Fuerzas Armadas de Rusia y las Fuerzas separatistas rusas del Dombás por un lado y las Fuerzas Armadas de Ucrania por el otro. Se está disputando la ciudad de Avdéyevka, ubicada en la región del Dombás. Los combates comenzaron cuando la violencia estalló de nuevo en el Dombás y el 21 de febrero de 2022, el presidente ruso Vladímir Putin reconoció la República Popular de Donetsk, y los separatistas comenzaron a luchar de nuevo contra Ucrania. Avdéyevka fue donde se libró la antigua batalla de Avdéyevka en 2017 y fue destruida, pero todavía estaba en manos de las fuerzas ucranianas. Más tarde, cuando Rusia invadió Ucrania, Avdéyevka fue uno de los primeros lugares en ser atacado.

Batalla 
Los combates estallaron el 20 de febrero, cuando las fuerzas prorrusas comenzaron a luchar de nuevo en Avdéyevka. Las fuerzas de Donetsk entraron en la ciudad, pero fueron repelidas. El 21 de febrero, se informó que las tropas rusas estaban ayudando a los separatistas en Avdéyevka, pero Rusia lo ha negado. Cuando Rusia comenzó su invasión de Ucrania, Avdéyevka era uno de sus principales objetivos. El 13 de marzo, las fuerzas rusas bombardearon la planta de coque Avdéyevka y se informó el 25 de marzo que Artyom Murakhovsky, comandante del Batallón Azov, fue asesinado en Avdéyevka.

Véase también 
Anexo:Cronología de la invasión rusa de Ucrania de 2022

Referencias 

Avdíivka